Enchanted April (1935), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Harry Beaumont
Enchanted April (1992), een Britse dramafilm onder regie van Mike Newell